Вестфилд има више значења:
 Вестфилд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Вестфилд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вестфилд (Масачусетс), град је у америчкој савезној држави Масачусетс
 Вестфилд (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Вестфилд (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Вестфилд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Вестфилд (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Вестфилд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија